Goldstücker ist der Familienname folgender Personen: 

 Eduard Goldstücker (1913–2000), tschechoslowakischer Literaturhistoriker, Publizist, Germanist und Diplomat
 Theodor Goldstücker (1821–1872), deutscher Sanskritforscher

Siehe auch
 Goudstikker